Postwet 1810
 Postwet 1850
 Postwet 2009